Горшин:
 Горшин, Сергей Николаевич — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Горшин, Фрэнк — американский актёр.